Alberto Graziadei (1907-1995), pittore italiano
Antonio Graziadei (1873-1953), economista e politico italiano
Corrado Graziadei (1893-1960), politico italiano
Michael Graziadei (1979), attore statunitense